Валентин Чаушеску — румунський фізик, син колишнього Президента Румунії Ніколае Чаушеску і його дружини Єлени Чаушеску.
 Єлена Чаушеску — дружина президента і генерального секретаря Румунської комуністичної партії Ніколае Чаушеску, була першим віце-прем'єром уряду.
 Зоя Чаушеску — румунський математик, дочка Ніколае і Елени Чаушеску.
 Ніколае Чаушеску — генеральний секретар ЦК Румунської комуністичної партії, 1-й Президент Соціалістичної Республіки Румунія (1974—1989), багаторічний диктатор Румунії, розстріляний.
 Ніку Чаушеску — син комуністичних диктаторів Ніколае та Елени Чаушеску, міністр у справах молоді.